Схемы разделения секрета для произвольных структур доступа (англ. Secret sharing with generalized access structure) — схемы разделения секрета, которые позволяют задать произвольный набор групп участников (квалифицированных подмножеств), имеющих возможность восстановить секрет (структуру доступа).

История 
В 1979 году израильский криптоаналитик Ади Шамир предложил пороговую схему разделения секрета между  сторонами, обладающую следующими свойствами:

 Для восстановления секрета достаточно  и больше сторон.
 Никакие  и меньше сторон не смогут получить никакой информации о секрете.

Такой подход нашел много применений. Например, для многопользовательской авторизации в инфраструктуре открытых ключей, в цифровой стеганографии для скрытой передачи информации в цифровых изображениях, для противодействия атакам по сторонним каналам при реализации алгоритма AES.

Однако более сложные приложение, где определённые группы участников могут иметь доступ, а другие нет, не вписываются в модель пороговых схем. Для решения этой проблемы были разработаны схемы разделения секрета для произвольных структур доступа.

Японские ученые Мицуро Ито, Акиро Саито и Такао Нишизеки первые начали изучать разделение секрета для произвольных структур доступа и в 1987 году предложили свою схему. Их мысль развили Джош Бенало и Джерри Лейхтер, предложив в 1988 году схему разделения для монотонных структур. В 1989 Эрнест Бриккелл предложил схему, в которой участникам раздаются не доли секрета, а их линейные комбинации.

Определение используемых терминов 
Дилер — участник процедуры (протокола), который, зная секрет, вычисляет доли секрета и раздаёт эти доли остальным участникам.

Квалифицированное подмножество — множество участников группы, для которого разрешено восстановление секрета.

Примером, иллюстрирующим появление квалифицированных подмножеств, может служить разделение секрета между управленцами. В случае, если секрет может быть восстановлен либо всеми тремя управленцами, либо любым управленцем и любым вице-президентом, либо президентом в одиночку, квалифицированными подмножествами будут президент, вице-президент и управленец, или любые три управленца.

Структура доступа — перечисление квалифицированного и неквалифицированных подмножеств.

Пусть  — множество участников группы,  — количество участников группы,  — множество, состоящее из всех возможных подмножеств участников группы. Пусть  — множество, состоящее из подмножеств участников, которым разрешено восстановление секрета (квалифицированные множества участников),  — множество, состоящее из подмножеств участников, которые не могут восстановить секрет. Структура доступа обозначается как (,).

Структура доступа называется монотонной, если все надмножества квалифицированных подмножеств также входят в , то есть 

Предположим (,) — структура доступа на  . называют минимальным квалифицированным подмножеством, если  всегда, когда . Множество минимальных квалифицированных подмножеств  обозначается как  и называется базисом . Минимальное квалифицированное подмножество однозначно задает структуру доступа.

Схема Бенало-Лейхтера 
Пусть задана монотонная структура доступа  и — множество минимальных квалифицированных подмножеств, соответствующее . Пусть  . Для каждого  вычисляются доли секрета для участников этого подмножества  с помощью любой  — пороговой схемы разделения секрета.

Доля секрета  передается соответствующему участнику. В результате каждый участник получает набор долей секрета. Восстановление секрета происходит по выбранной (n, n)-пороговой схеме.

Пример:

Здесь, например,  является вторым в , поэтому он получает доли секрета 

Аналогично для остальных участников

Недостаток данной схемы — возрастающий объём долей секрета для каждого участника при увеличении .

Схема Ито-Саито-Нишизеки 
Ито, Саито, Нишизеки представили так называемую технику кумулятивного массива для монотонной структуры доступа.

Пусть  — монотонная структура доступа размером  и пусть  — соответствующие ей максимальные неквалифицированные подмножества участников.

Кумулятивный массив структуры доступа  есть матрица размеров  , где  и обозначается как . То есть столбцы матрицы отвечают неквалифицированным подмножествам, а значение по строкам внутри столбца будет единицей, если элемент не входит в данное подмножество.

В данной схеме можно использовать любую  — пороговую схему разделения секрета с секретом  и соответствующими долями 

Доли  соответствующие секрету  будут определятся как множество : 

Восстановление секрета происходит по выбранной  — пороговой схеме.

Сложность реализации данной схемы, достигнутая в 2016 году составляет .

Пример:

Пусть , .

Соответствующее  множество минимальных квалифицированных подмножеств 

В этом случае  и .

Кумулятивный массив структуры доступа  имеет вид 

Доли секрета участников равны 

Восстановление секрета аналогично восстановлению секрета в  — пороговой схеме Шамира.

Линейная схема разделения секрета Брикелла 
Для структуры доступа  и набора участников  составляется матрица  размера  , в которой строка  длины  ассоциируется с участником . Для подмножества участников , которому соответствует набор строк матрицы  — , должно выполняться условие, что вектор  принадлежит линейной оболочке, натянутой на .

Дилер выбирает вектор , где разделяемый секрет . Доля секрета участника : 

Восстановление секрета.

Выбирается вектор , длины ,  — вектор, составленный из координат , соответствующих набору участников .

Для каждого  должно выполняться условие: . Тогда секрет можно восстановить по формуле:

Пример:

Множество минимальных квалифицированных подмножество .

Подходящая матрица:

 удовлетворяет требованию схемы:

Для : 

Для : 

Доли секрета каждого участника:

Восстановление секрета:

Для восстановления секрета выбирается 

Тогда для : 

А для :

Применение 
Данные схемы применяются в протоколах условного раскрытия секрета (англ. conditional disclosure of secrets, CDS), безопасных распределенных вычислениях, задачах распределения ключей и схемах аутентификации нескольких приемников.

Примечания 

Криптография
Разделение секрета